Gomphotherium — вимерлий рід хоботних з неогену та раннього плейстоцену Євразії, Африки, Північної Америки та Азії. Станом на 2021 рік у Північній Кореї також відомі два види, G. annectens і, можливо, G. subtapiroideum.

Опис 

Більшість видів Gomphotherium були подібні за розміром до азійського слона, з G. productum (відомий за 35-річним самцем) розмірами 2,51 м у висоту та вагою 4,6 т. Найбільший вид G. steinheimense, відомий за повним 37-річним самцем, знайденим у Мюльдорфі, Німеччина, мав висоту до 3,17 м і важив 6,7 т.

Він мав чотири бивні, два на верхній щелепі та два на подовженій нижній щелепі. Нижні бивні паралельні і мають форму лопати і, ймовірно, використовувалися для викопування їжі з мулу. На відміну від сучасних слонів, верхні бивні були покриті шаром емалі. Порівняно зі слонами, череп був більш витягнутим і низьким, що вказувало на те, що тварина мала короткий хобот із поганою гнучкістю. Ймовірно, ці тварини жили в болотах або поблизу озер, використовуючи свої бивні, щоб копати або зішкребти водну рослинність.

Таксономія 
Наступна кладограма показує розташування роду Gomphotherium серед інших хоботних на основі характеристик під'язикової кістки:

Примітки 

Роди ссавців
Слоновиді